Jennie Wilson och liknande namn kan avse:

Jennie Bain Wilson (1856–1913), amerikansk psalmförfattare
Jennie Wilson (lärare) (född 1986), svensk lärare och pedagog
Jenny Wilson (född 1975), svensk musiker och konstnär
Jennie Wilson (epidemiolog), brittisk professor i "Healthcare Epidemiology"

Referenser